Belluno – comune italiano del Veneto capoluogo dell'omonima provincia
 Belluno Veronese – frazione di Brentino Belluno in provincia di Verona
  – società calcistica di Belluno